Deens handbalteam junioren (mannen)
 Deens handbalteam junioren (vrouwen)